Ning kan avse:

 Ning – webbtjänst för sociala nätverk

Personer
 Ning Jizhe (född 1956), kinesisk ekonom och statistiker
 Ning Zetao (född 1993), kinesisk simmare

Geografi
 Ning, Qingyang – härad i Gansu-provinsen, Kina

Efternamnsförgreningssidor
Kinesiska efternamn